Plemmyradytes is een geslacht van uitgestorven dissorophoïde temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën'), uit het Vroeg-Perm (vroeg Asselien). Het is een amphibamiform uit afzettingen van de Eskridgeformatie van Nebraska. De typesoort is Plemmyradytes shintoni. De geslachtsnaam is afgeleid van het Griekse plemmyris ('getijde' of 'golf') en dytes ('duiker'), terwijl de soortaanduiding John Shinton eert, een preparateur in het Denver Museum of Natural History, waar alle bekende exemplaren van dit taxon na verzameling werden gedeponeerd aan het einde van de 20e eeuw.

Anatomie 
Huttenlocker et al. (2007) onderscheidden Plemmyradytes van andere amfibamiformen door: 

 Een geringer buitenste oppervlak van het verhemeltebeen in bovenaanzicht (lateral exposure of the palatine ofwel LEP)
 Een lang en smal supratemporale zonder ventrale richel
 Een naar achteren uitgebreid squamosum
 Lange en licht naar achteren gebogen tanden die naar achteren kleiner worden
 Een ondiep dentarium met een trog onder de tandenrij
 Kleinere tanden op de onderkaak ten opzichte van het bovenkaaksbeen

Fylogenie 
De fylogenetische verwantschappen van Plemmyradytes worden door verschillende auteurs verschillend teruggevonden. Huttenlocker et al. (2007) ontdekte dat Plemmyradytes shintoni de zustersoort is van Micropholis stowi. Vergelijkbare resultaten werden verkregen door Bourget & Anderson (2011) toen de karaktercodering ongewijzigd bleef. Omgekeerd resulteerde de bijgewerkte karaktercodering erin dat Plemmyradytes shintoni werd teruggevonden als het zustertaxon van Eoscopus. Evenzo hebben Fröbisch & Reisz (2008) Plemmyradytes shintoni teruggevonden als zijnde dichter bij de eigenlijke amfibamiden (Doleserpeton, Amphibamus), en wel tussen de Carboon-amfibamiformen Eoscopus uit Kansas en Platyrhinops uit Ohio. Een daaropvolgende analyse met verhoogde taxonbemonstering en verder dezelfde matrix door Maddin et al. (2013) kreeg dezelfde resultaten terug.

Cladogram volgens Huttenlocker et al. (2007): 

Cladogram volgens Fröbisch en Reisz (2008):

Uitgestorven amfibieën